Pyromaia är ett släkte av kräftdjur. Pyromaia ingår i familjen Inachoididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Pyromaia